Sezona 2009/10 avstrijske hokejske lige je 80. sezona razširjenega avstrijskega državnega prvenstva v hokeju na ledu, v katerem je sodelovalo deset klubov iz štirih držav. Naslov prvaka je osvojil EC Red Bull Salzburg, ki je v finalu premagal EHC Linz s 4:2 v zmagah.

Sodelujoči klubu

Redni del
Prvih osem klubov se je uvrstilo v končnico.

Statistika

Najboljši strelci

Najboljši vratarji

Končnica
Igralo se je na štiri zmage.

Statistika

Najboljši strelci

Najboljši vratarji

2009
2009 v športu
2010 v športu